

Persone
 Aggeo Savioli (1927-2017) – giornalista, sceneggiatore e poeta italiano, fratello del giornalista Arminio
 Arminio Savioli (1924-2012) – giornalista e partigiano italiano, fratello del giornalista Aggeo
 Flora Wiechmann Savioli (1917-2011) – artista italiana
 Ilaria Savioli (1990) – pallanuotista italiana
 Leonardo Savioli (1917-1982) – architetto e pittore italiano
 Ludovico Savioli (1729-1804) – poeta e storico italiano
 Martina Savioli (1990) – ex pallanuotista italiana, gemella della pallanuotista Ilaria

Altro
 Casa-studio Savioli – casa-studio dell'architetto Leonardo Savioli a Galluzzo, frazione di Firenze
 Centro culturale Savioli – edificio di Pomarance, provincia di Pisa
 Villa Rigoni Savioli – villa veneta di Abano Terme, provincia di Padova